Aceronema macrocera är en tvåvingeart som först beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1826.  Aceronema macrocera ingår i släktet Aceronema, och familjen kolvflugor. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Kolvflugor
macrocera